Кальсада-де-Вальдунсьель () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,03 км². Население — 643 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки